César Costa Filho um cantor e compositor brasileiro
José César de Oliveira Costa um político brasileiro
Rui Manuel César Costa diretor esportivo do Sport Lisboa e Benfica

Desambiguação